In der Saison 1997/98 wurde nun auch in der Halle die 3-Punkte-Regel angewendet: für einen Sieg gab es nunmehr drei statt zwei Punkte, für ein Unentschieden blieb es bei einem Punkt für beide Mannschaften. In der Tabelle wurden die Gegen-Punkte nicht mehr notiert.

Abschlusstabelle 
Legende:

Aufstieg 
Für den Aufstieg qualifizierten sich die Sieger der Regionalligen: Braunschweiger THC (Nord) und HC Essen 99 (West) in die Nordgruppe, Cöthener HC (Ost) und 1. Hanauer THC (Süd) in die Südgruppe.

Quellen 
 Deutsche Hockey Zeitung, Jahrgänge 1997 und 1998

1997
Hockey 1997
Hockey 1998